Numele de Gerald Ford s-ar putea referi la:

 Gerald R. Ford (1913 – 2006), cel de-al 38-lea președinte al Statelor Unite ale Americii
 Gerald Rudolff Ford, tatăl vitreg al celui de-al 38-lea președinte american
 USS Gerald R. Ford (CVN-78), un port avion denumit după cel de-al 38-lea președinte american
 Aeroportul Internaţional Gerald Ford (coduri IATA - GRR, respectiv ICAO - KGRR și FAA LID - GRR) este un aeroport comercial situat în apropiere de Grand Rapids, Michigan, Michigan
 Gerald R. Ford School of Public Policy, parte a University of Michigan
 Gerald R. Ford Presidential Library, parte a University of Michigan
 Gerald J. Ford, bancher
 Stadionul Gerald J. Ford, stadion denumit după bancher
 Gerard W. Ford, om de afaceri care a fondat Ford Modelling Agency